August Lieber ist der Name folgender Personen:

* August Lieber (Maler) (1828–1850), deutscher Maler und Radierer
 August Lieber (Dichter) (1847–1918), österreichischer Arzt und Dichter